

Persone
 Arnold Schultze  – entomologo tedesco (1875-1948), specialista in lepidotteri
 Ernst Schultze  – chimico svizzero
 Erwin Schultze  – erpetologo tedesco
 Fritz Schultze  – filosofo tedesco (1846-1908)
 Hans-Peter Schultze  – paleontologo tedesco-statunitense, specialista in ittiologia
 Helga Schultze  – tennista tedesca (1940-   )
 Karl August Sigismund Schultze  – fisico e naturalista tedesco (1795-1877), padre di Max Johann Sigismund Schultze
 Ľubica Schultze  – ex cestista slovacca (1975-   )
 Max Johann Sigismund Schultze  – zoologo tedesco (1825-1874), figlio di Karl August Sigismund Schultze
 Paul Schultze-Naumburg  – architetto tedesco (1869-1949)
 Sven Schultze  – cestista tedesco (1978-   )
 Wilhelm Schultze  – entomologo filippino ((1900-1920) fl. –   )

Pagine correlate
 Schultz  – (disambigua)
 Iberospondylus schultzei  – anfibio estinto dei Temnospondyli